Шевченка — селище в Україні, в Немирівському районі Вінницької області.

Населення становить 39 осіб.

Література 
 Волово́дівка // Історія міст і сіл Української РСР : у 26 т. / П.Т. Тронько (голова Головної редколегії). — К. : Головна редакція УРЕ АН УРСР, 1967 - 1974 — том Вінницька область / А.Ф. Олійник (голова редколегії тому), 1972 : 788с. — С.500 (Шевченка)

Посилання 

 Погода в селі Шевченка 
  

Населені пункти, названі на честь Тараса Шевченка